Arnold River ist der Name folgender Flüsse:

 Arnold River (Grey River), ein Nebenfluss des Grey River, Neuseeland
 Arnold River (Saskatchewan), Fluss in Kanada
 Arnold River (Northern Territory), ein Nebenfluss des Hodgson River, Australien